Heimat steht für:
 Heimat, Gesamtheit der Lebensumstände, in denen ein Mensch aufwächst
 Heimat Krankenkasse, deutsche Krankenkasse
 Heimat (Dasing), Gemeindeteil von Dasing im Landkreis Aichach-Friedberg, Schwaben, Bayern
 Heimat (Schiff, 1948)

Zeitschriften:
 Die Heimat (Krefeld), Jahresschrift des Krefelder Vereins für Heimatkunde
 Die Heimat (Schleswig-Holstein), Monatsschrift des Vereins zur Pflege der Natur- und Landeskunde in Schleswig-Holstein, Hamburg, Lübeck und dem Fürstentum Lübeck
 Die Heimat (Heimatkunst), Zeitschrift der Heimatkunstbewegung, siehe Heimatkunst
 Die Heimat (Wien), ehemaliges, von Ludwig Anzengruber redigiertes zweiwöchentlich erscheinendes österreichisches Familienblatt
 Badische Heimat – Mein Heimatland, Mitgliederzeitschrift, siehe Landesverein Badische Heimat

Werke:
 Heimat (Schauspiel), Schauspiel von Hermann Sudermann (1893)
 Heimat (1912), deutscher Film von Adolf Gärtner
 Heimat (1938), deutscher Film von Carl Froelich
 Heimat (Filmreihe), deutsche Filmtrilogie von Edgar Reitz (1981–2012)
 Heimat (Kurzfilm), österreichischer Kurzfilm von Peter Grammer (1999)
 Die Heimat (Film), deutscher Film von Franz Hofer (Filmregisseur) (1919)

Siehe auch:
 
 In der Heimat
 Freie Heimat 
 Haus der Heimat 
 Heimat, süße Heimat 
 Heimat Fremde Heimat 
 Mutter Heimat 
 Natur und Heimat 
 Neue Heimat 
 Radio Heimat 
 Tag der Heimat 
 Unsere Heimat 
 Verspielte Heimat 
 Zauberhafte Heimat 
 ’s Ländle, meine Heimat